Der Helvetia-Cup 1995 im Badminton fand vom 19. bis zum 22. Januar 1995 in Nikosia statt. Es war die 22. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1995
Badmintonwettbewerb in Nikosia
Badminton 1995